Іван I — папа Римський.
 Іван I — митрополит Київський і всієї Русі.
 Іван I Данилович Калита

Див. також 
 Іоанн І